Desa Sangkanjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sangkanjaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,08, long 109,14), Jawa Tengah, 
 Desa Sangkanjaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 109,56), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar